Eine Wasserbrücke ist
 eine Trogbrücke für Schiffe
 ein physikalisches Phänomen Wasserbrücke (Physik)
 eine andere Bezeichnung für einen Aquädukt